Csehország
Roztoky, település a Nyugat-prágai járásban
Roztoky, település a Rakovníki járásban
Roztoky u Jilemnice, település a Semily járásban
Roztoky u Semil, település a Semily járásban
 Szlovákia
 Végrosztoka (szlovákul Roztoky), község az Eperjesi kerület Felsővízközi járásában